Первый сезон американского телесериала «Инстинкт», премьера которого состоялась на канале CBS 18 марта 2018 года, а заключительная серия сезона вышла 1 июля 2018 года. Данный сезон состоит из 13 серий.

Сюжет 
Сериал основан на книге Джеймса Паттерсона «Убийственные игры». Бывший агент ЦРУ Дилан Рейнхарт вышел на покой и ведет спокойный образ жизни, позабыв тяготы службы. Теперь он заслуженный профессор и писатель. Однако обстоятельства вынуждают его вновь вернуться к своим обязанностям, когда Департамент полиции Нью-Йорка вдруг обращается за помощью. Дилан Рейнхарт должен найти и остановить серийного убийцу, наводящего ужас на город.

В ролях

Основной состав 
 Алан Камминг — Дилан Рейнхарт
 Бояна Новакович — Элизабет" Лиззи « Нидхэм
 Дэниел Ингс — Эндрю» Энди " Уилсон
 Навид Эндрюс — Джулиан Кузенов
 Шарон Лил — Жасмин Гуден

Второстепенный состав 
 Вупи Голдберг — Джоан Росс

Эпизоды

Рейтинги

Примечания 

Телесезоны США 2018 года